Meinardus är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ludwig Siegfried Meinardus (1827–1896), tysk komponist och musikolog
 
 Wilhelm Meinardus (1867–1952), tysk geograf

Efternamn